Sabran (Gard), ciutat de França
 Senyoria de Sabran
 Sabran (Àsia central), important ciutat dels mongols